Джу́лиан () — английская фамилия. Известные носители:
 Джулиан, Джефф (род. 1935) — новозеландский бегун-марафонец.
 Джулиан, Джон (?—1733) — первый темнокожий пират, официально упоминаемый в документах.
 Джулиан, Дэвид (род. 1967) — британский музыкант и кинокомпозитор.
 Джулиан, Перси (1899—1975) — американский химик, синтезировавший ряд гормонов из соевых бобов.
 Джулиан, Руперт (1879—1943) — первый актёр кино, режиссёр, сценарист и продюсер, родившийся в Новой Зеландии.
 Джулиан, Элвин (1901—1967) — американский спортсмен и тренер, занимавшийся американским футболом, баскетболом и бейсболом.

См. также 
 Юлиан